

Бедово — село в гміні Барчево Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Бедово — присілок у Солнечногорському районі Московської області